Tempelherrenhaus steht für:
 Tempelhaus (Hildesheim), ein frühgotisches Patrizierhaus in Hildesheim
 Tempelherrenhaus (Weimar), ein ehemaliger Veranstaltungsort in Weimar